Гэ́ри Ю́джин Пе́йтон (; род. , Рок-Айленд) — астронавт США. Совершил один космический полёт на шаттле в качестве специалиста по полезной нагрузке: STS-51C (1985) «Дискавери».

Биография 

Родился 20 июня 1948 года в городе Рок-Айленд, штат Иллинойс. В 1966 году окончил среднюю школу в Рок Айленде. Проучился один год в Университете Бредли, а затем поступил в Академию ВВС США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. В 1971 году окончил Академию ВВС и получил степень бакалавра наук по авиационной технике. В 1972 году в Университете Пердью в городе Лафайетт в Индиане получил степень магистра наук по аэрокосмической технике.

До полёта 
На службе в ВВС с 1972 года. Прошёл лётную подготовку на базе ВВС Крэйг в Алабаме, и в 1973 году стал военным лётчиком. Затем служил пилотом-инструктором на этой же базе. В 1976—1980 годах служил инженером-испытателем космической техники на авиабазе ВВС на мысе Канаверал. Последней должностью Гэри Пейтона в ВВС стала должность заместителя начальника Организации по организации обороны от баллистических ракет с применением перспективных технологий. Отвечал за разработку и проведение испытаний таких демонстраторов новых технологий, как , Clementine и сверхлёгких перехватчиков. Имеет налёт более 1 080 часов на самолетах T-37, T-38 и T-39. Воинские звания: капитан (в 1979 году), майор ВВС (в 1985 году), полковник ВВС (с 1995 года — в отставке)..

Космическая подготовка 
В августе 1979 года был зачислен в первую группу военных астронавтов (MSE: ) ВВС США. Прошёл Курс общекосмической подготовки (ОКП) с февраля 1980 по декабрь 1981 года. В июле 1982 года был назначен на подготовку к полёту STS-10. Однако из-за проблем с разгонным блоком IUS, возникшим в апреле 1983 года, полёт по программе STS-10 был отменён, а его полезная нагрузка — спутник «Магнум», принадлежащий Агентству национальной безопасности, был переведён на полёт по программе STS-51C. Летом 1983 года Гэри Юджин Пейтон был утверждён в качестве основного специалиста по полезной нагрузке в экипаже STS-51C.

Космический полёт 
 Первый полёт — STS-51C, шаттл «Дискавери». C 24 по 27 января 1985 года в качестве пилота. Продолжительность полёта составила 3 суток 1 час 34 минуты.

Общая продолжительность полётов в космос — 3 суток 1 час 34 минуты. Ушёл из группы астронавтов MSE в 1985 году. Принимал участие в 11-м наборе астронавтов НАСА в 1985 году. Был одним из 59 финалистов набора, вызванных на недельное медицинское обследование и собеседование в Космический центр имени Линдона Джонсона. Но в отряд НАСА зачислен не был.

После полёта 
Пришёл на работу в НАСА после отставки из ВВС в 1995 году. Возглавил программу создания многоразовых ракет-носителей, в рамках которой руководил созданием и испытаниями , X-33 и X-34. С октября 1996 года по июль 2000 года работал заместителем главного администратора (директора) НАСА по вопросам разработки новых средств выведения на орбиту. Уволился из НАСА в июле 2000 года. В июле 2000 года был назначен вице-президентом по вопросам эксплуатации и технического обеспечения корпорации.

Награды и премии 
Награждён: Медаль «За космический полёт» (1985).

Семья 
Жена — Сью Кемпбелл, дочь — Кортни.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 
 Spacefacts biography of Gary E. Payton 

Астронавты США
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Школы аэронавтики и астронавтики Университета Пердью
Выпускники Академии ВВС США
Сотрудники НАСА